Montanist steht für:

 einen Anhänger des Montanismus
 einen Sachverständigen und Gelehrten der Montanwissenschaften

Siehe auch: